Базилика може да се отнася за:

 Базилика – тип сграда с правоъгълна форма, състояща се от нечетно число (1, 3 или 5) различни по височина нефове.
 Базилика (титул) – титул в римокатолицизма за най-значимите католически храмове, който се дава от римския папа.
 Базилика (оръдие) – бомбарда, отлята през ХV век от унгарския военен инженер Орбан.
 Псевдобазилика
 Велика базилика
 Малка базилика
 Патриаршеска базилика